Tuberculispora är ett släkte av svampar. Tuberculispora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tuberculispora